

Сідней — місто, штат Арканзас
 Сідней — місто, штат Індіана
 Сідней — місто, штат Айова
 Сідней — місто, штат Мен
 Сідней — місто, штат Монтана
 Сідней — місто, штат Небраска
 Сідней — місто, штат Нью-Йорк
 Сідней — місто, штат Огайо
 Сідней — селище, штат Іллінойс
 Сідней — селище, штат Нью-Йорк